Rumunjska:
 Tismana (Gorj, Rumunjska), naselje u županiji Gorj
 Tismana (rijeka), rijeka
 Hidroelektrana Tismana